L'espressione Guerra del Libano può riferirsi ai seguenti conflitti:
Guerra del Libano del 1958 
Guerra civile in Libano (1975-1990)
Prima guerra civile libanese (1975-1976)
Guerra del Libano del 1982, ovvero la Prima guerra del Libano (1982-1985)
Guerra del Libano del 1978, conosciuta anche come Operazione Litani
Conflitto del Libano meridionale (1993-2000)
Guerra del Libano del 2006, ovvero la Seconda guerra del Libano
Conflitto libanese del 2007 (tra l'esercito libanese e gruppi islamisti)
Conflitto libanese del 2008
Sconfinamento della guerra civile siriana in Libano (2011-2017)